Jméno a příjmení Miroslav Karas má více nositelů:

 Miroslav Karas (novinář) (* 1962) – český novinář a reportér, zahraniční zpravodaj České televize
 Miroslav Karas (fotbalista) (* 1964) – bývalý český fotbalista

Související články 
 Miroslav
 Karas (příjmení)